Бредун — фамилия:
 Бредун, Эдуард Александрович (1934—1984) — советский актёр кино и дубляжа.
 Бредун, Евгений Дмитриевич (; род. 1982) — украинский футболист, полузащитник клуба «Гомель», Мастер спорта Украины международного класса с 2001 года.